Infected pussy (изначально назывались Prehistoric Noise) — французская группа, созданная в 1992 году человеком под псевдонимом Necrogrind (настоящее имя неизвестно). Группа считается одним из исполнителей порнограйнда.

Дискография 
 2006 — Gynecrology
 2000 — Mucupurulent/Infected Pussy (сплит)
 2000 — Anal Birth/Infected Pussy (сплит)
 2000 — Frankensperm/Infected Pussy (сплит)
 2000 — Demonic Orgy/Anal Birth/Dysmenorrhei Hemorage/Uterus/Kevin Evanachko/Infected Pussy (сплит)
 1999 — Gronibard/Carnac Attack/Putride Defecation/Infected Pussy (сплит)
 1999 — Desecrator/Clotted Symmetric Sexual Organ/Infected Pussy (сплит)
 1997 — Sublime Cadaveric Decomposition/Infected Pussy (сплит)
 1997 — Squash Bowels/Infected Pussy (сплит)
 1997 — Dead Infection/Infected Pussy (сплит)
 1997 — Terminal 8/Oral Crimax/Disobey/Infected Pussy (сплит)
 1996 — Touch Me
 1996 — Ecartelated Vaginal Explosion
 1995 — Vaginal Eruption
 1995 — Touch Me
 1994 — Prehistorik Noise: 55 Tracks in Your Face

Ссылки 
 Официальный сайт

Рок-группы Франции
Грайндкор-группы Франции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году